Премия BAFTA за выдающийся британский фильм () — одна из номинаций среди наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в области кинематографии, вручаемая ежегодно с 1993 года в честь известного режиссёра и продюсера. Количество номинантов изначально строго не регламентировалось и составляло от одного до шести. С 2001 года было решено оставить пять финалистов.

Ранее она была известна как Премия Александра Корды за лучший британский фильм (); хотя награда всё ещё вручается в честь Корды, теперь она называется «Выдающийся британский фильм».

 Нумерация категорий идёт от 1948 года — момента учреждения первых номинаций премии BAFTA.
 Победители размещены вверху соответствующей году графы и дополнительно выделены.

1993—1999 годы

2000—2009 годы

2010—2020 годы

2021—2023 годы

Ссылки 
 Официальный сайт BAFTA 
 BAFTA  на сайте IMDb

Номинации кинопремии BAFTA